Фридрих Теодор фон Фрерикс (; 24 марта 1819, Аурих — 14 марта 1885, Берлин) — немецкий клиницист и патолог.

Медицинское образование получил в Берлине и Гёттингене; с 1848 года профессор в Гёттингене, в 1850 году директор поликлиники в Киле, в 1851 году профессор по кафедре частной патологии и терапии в Бреславле и директор клиник. В 1859 году назначен преемником Шёнлейна в Берлинском университете и директором клиники «Шарите». С 1879 года издавал вместе с Лейденом Zeitschrift für klinische Medizin.

Среди его учеников Вильгельм Филене и Вильгельм Эбштейн. 

В берлинском особняке Фрерикса в настоящее время размещается Посольство Швейцарии.

Библиография 
 «Klinik der Leberkrankheiten» (1861, переведен на многие европейские языки)
 «Die brightsche Nierenkrankheit» (1851)
 «Ueber Gallert- und Kolloidgeschw ü lste» (Геттинген, 1847)
 «Ueber den Diabetes» (Берлин, 1884)

Кроме того, Фрерикс поместил ряд статей в «Handwörterbuch der Physiologie» Вагнера (Брауншвейг, 1842—53) и «Handwörterbuch der Chemie» Либига, Поггендорфа и Вёлера (1849—65).

Примечания

Литература 
 

Патологи Германии
Медики XIX века
Члены Леопольдины
Сотрудники Шарите
Похороненные на Старом кладбище церкви Святого Матфея